Collongues puede referirse a: 

 Collongues, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Collongues, comuna francesa situada en Altos Pirineos.